Влади́мир Святосла́вич может означать:
 Владимир I Святославич — Великий князь Киевский (980—1015), креститель Руси, святой.
 Владимир Святославич (ум. 1161) — князь рязанский.
 Владимир Святославич (ум. 1201) — князь новгородский, сын Святослава Всеволодовича Черниговского и Киевского.
 Владимир Святославич — безудельный князь смоленский, 5-й из шестерых сыновей смоленского князя Святослава Ивановича.

Примечания